Tif rebondit est la quarante-huitième histoire de la série Tif et Tondu de Will et Maurice Rosy. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou du  au .

Résumé 
À la suite de son exposition à la Matière verte, Tif rebondit sans cesse ; il peut ainsi sauter sur de grandes hauteurs, et il ne ressent plus les coups ni même les balles. Désireux de s'amuser avec ses pouvoirs, il sort contre l'avis de Tondu. C'est alors que des espions au service de la Moumagnie, un pays avide de secrets scientifiques, cherchent à l'enlever pour l'étudier. Après quelques acrobaties urbaines, ils pensent à faire chanter Tif en menaçant Tondu et Vertendron, mais une fois en Moumagnie, Tif les fait tourner en bourrique avant de libérer ses amis. Vertendron parvient à annuler les effets de la matière verte, de sorte que Tif et Tondu ne seront plus inquiétés.

Personnages 
 Tif et Tondu
 le savant Vertendron (ici appelé Vertandron)
 divers citoyens et agents de police
 les espions moumagniens et leurs chefs

Historique 
Il s'agit de la dernière aventure de Tif et Tondu scénarisée par Maurice Rosy.

Publication

Revues

Album

Liens externes 
  
  
 

Album de bande dessinée sorti en 1969
Album Dupuis
Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1968